Pulo Lawang (Jeumpa), een plaats in Indonesië
Pulo Lawang (Peudada), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing